

Patronyme 
 Andrzej Jasiński (1936- ) est un pianiste polonais.
 Félix Stanislas Jasinski (1862-1901), graveur polonais.
 René Jasinski (1898-1985) est un universitaire français.
 Roman Jasiński (1907-1991) est un danseur polonais.
 Stanislas Jasinski (1901-1979) est un architecte moderniste belge.
 Stéphane Jasinski (1907-2000) est un décorateur d'intérieur et sculpteur belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme